Пятиго́рье () — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги на линии Минск — Барановичи между остановочными пунктами Бережа и Станьково. Остановочный пункт расположен рядом с дорогой  (Минск — Дзержинск), в 2,5 километрах южнее от остановочного пункта находится деревня Крысово и трасса .

История 
В 1975 году линия, на которой был впоследствии возведён остановочный пункт был электрифицирован переменным током (~25 кВ) в составе участка Минск — Столбцы. Остановочный пункт был построен и введён в эксплуатацию в 2002 году на между на перегоне Фаниполь — Койданово, и получил название по филиалу «Агрокомбината Дзержинский» и расположенных рядом садоводческих товариществ. Железная дорога появилась здесь ещё в 1871 году. 

В 2019—2020 году на остановочном пункте были проведены работы по капитальному ремонту и модернизации, для дальнейшей организации перевозок пассажиров поездами городских линий между городом Минском и городом-спутником Дзержинском. На платформе асфальтное покрытие было заменено на тротуарную плитку, отремонтирован пассажирский павильон, заменены опоры и светильники, обустроены автомобильные площадки.

Устройство 
Остановочный пункт являет собой две низкие боковые прямые платформы, длиной по 260 метров. Пересечение железнодорожных путей осуществляется тремя наземными пешеходными переходами. На платформе, находящийся на стороне пути в направлении Минска, расположена билетная касса и пассажирский павильон. Обе платформы ограждены от остальной местности забором.

Пассажирское сообщение 
На платформах остановочного пункта ежедневно останавливаются семь пар электропоездов региональных линий эконом-класса (пригородных электричек) до станции Барановичи-Полесские и столько же до станции Столбцы. Один утренний поезд проезжает платформу транзитом, без остановки. Время в пути до Минска составляет — 46 минут, до Столбцов — 1 час, до Барановичей — 2 часа 25 минут.

Платформа обслуживает в основном дачников садоводческих товариществ «Бережа», «Василёк», «Надежда-ИНВ», «Пятигорье» (1—6), из-за чего пассажиропоток является более сезонным и в зимнее время некоторые остановки электропоездов сокращаются в зимнее время. Ближайшие населённые пункты Крысово, Моровщина, Невеличи и Петковичи расположены на расстоянии в 1,5—2-х километрах от железнодорожной платформы.

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт «Пятигорье» на «Фотолиниях»

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги